Die Bezirksliga Potsdam 1981/82 war die 30. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft standen sich Chemie Premnitz Sieger der Staffel Nord und die Zweitvertretung von Stahl Brandenburg als Sieger der Süd-Staffel gegenüber. Da Brandenburg nicht aufstiegsberechtigt war, standen die Premnitzer schon vor den Endspielen als Aufsteiger in die übergeordnete DDR-Liga fest. Premnitz sicherte sich den vierten Bezirksmeistertitel, in dem sie beide Spiele gegen Brandenburg gewannen.

Durch den Abstieg von Motor Hennigsdorf aus der DDR-Liga, musste ein fünfter Absteiger aus der Bezirksliga ermittelt werden. In den Entscheidungsspielen der beiden Tabellenzwölften setzte sich Empor Wusterhausen aus der Nord-Staffel gegen Lokomotive Brandenburg durch. Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren aus dem Norden die SG Sachsenhausen und Lokomotive Elstal. Neben Brandenburg stiegen aus dem Süden noch Eintracht Glindow und Wissenschaft Großbeeren ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen alle fünf Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Neben Vorjahresabsteiger Motor Pritzwalk (Staffel A), waren es die Bezirksliganeulinge Traktor Löwenberg (Staffel B), Rot-Weiß Nennhausen (Staffel C), Lokomotive Seddin (Staffel D) und Fichte Baruth (Staffel E).



Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 181 Spielen kamen 56.595 Zuschauer (ø 313 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 800 BSG Fortschritt Wittstock – BSG electronic Neuruppin (5. Spieltag)

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 36.784 Zuschauer (ø 202 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.000 BSG Ausbau Jüterbog – TSV Luckenwalde (1. Spieltag)

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 5. Juni 1982 im Stahl-Stadion von Brandenburg und das Rückspiel eine Woche später am Samstag, den 12. Juni 1982 im Premnitzer Stadion der Chemiearbeiter statt.

|}

Entscheidungsspiele um den Bezirksligaabstieg 
Der fünfte Absteiger wurde durch die beiden Tabellenzwölften in Hin- und Rückspiel ermittelt. Das Hinspiel fand am Samstag, den 5. Juni 1982 im Seestadion von Wusterhausen und das Rückspiel eine Woche später am Samstag, den 12. Juni 1982 in Brandenburg an der Havel statt.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1981/82